Tannberg  ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Tannberg (Gerichtsbezirk), Region und historischer Gerichtsbezirk in Vorarlberg
 Tannberg (Gemeinde Lochen), Ortschaft und Katastralgemeinde von Lochen am See, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Tannberg (Gemeinde Hörbich), Ortschaft der Gemeinde Hörbich, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich

 Burgruine Tannberg, im Tal der Kleinen Mühl im Mühlviertel

 Hochtannbergpass, 1660 m, Pass zwischen Bregenzerwald und Arlberggebiet in Vorarlberg
 Tannberg (Berg), 786 m, zwischen Köstendorf, Schleedorf und Lochen in Oberösterreich, bekannt durch das Tannbergrennen 

Tannberg ist der Name folgender Personen:
 ein salzburgisch-oberösterreichisches Adelsgeschlecht, siehe Tannberger
 Sixtus von Tannberg († 1495), deutscher Fürstbischof von Freising

Siehe auch:
 Tanberg
 Tannbergalm
 Thannberg
 Tanneberg
 Tannenberg